Dax McCarty, né le  à Winter Park (Floride, États-Unis), est un joueur international américain de soccer qui évolue au poste de milieu de terrain au Nashville SC en MLS.

Biographie 

Le 12 novembre, il rejoint la franchise d'expansion de Major League Soccer du Nashville SC en provenance du Fire de Chicago.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 

 

Joueur de soccer international américain
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2008
Joueur du FC Dallas
Joueur du D.C. United
Joueur des Red Bulls de New York
Joueur du Fire de Chicago
Joueur du Nashville SC
Naissance en avril 1987
Naissance à Winter Park (Floride)